Генера́л-губерна́тор Сент-Ки́тса и Не́виса () — представитель  Сент-Китса и Невиса (в настоящее время король Карл III). Поскольку монарх не может находиться во всех Королевствах Содружества, он назначает представителей для осуществления своих обязанностей в качестве короля Сент-Китса и Невиса. Генерал-губернаторы несут ответственность за назначение премьер-министра, а также других министров правительства после консультаций с премьер-министром.

Другое название крупнейшего в стране острова Сент-Китс, — Сент-Кристофер (), — равноценно при использовании в наименовании страны либо её должностных лиц.

Диаграмма пребывания в должности

Список генерал-губернаторов Сент-Китса и Невиса

См. также 
 Премьер-министр Сент-Китса и Невиса

Ссылки 
 Список руководителей Сент-Китса и Невиса

Генерал-губернаторы Сент-Китса и Невиса
Сент-Китс